Aulus Virgini (tribú 461 aC), tribú de la plebs el 461 aC
 Aulus Virgini (tribú 395 aC), tribú de la plebs el 395 aC
 Aulus Virgini Tricost Celiomontà, diversos personatges
 Aulus Virgini Rútil, cònsol el 476 aC